Splitsing van België
Plan B Skateboards, een bedrijf en merk van skateboards
Mat '46, een treintype van de Nederlandse Spoorwegen uit 1946
 Plan B (televisieprogramma, 2012), een Vlaams televisieprogramma
 Plan B (televisieserie uit 2021) uit Frankrijk
Plan B (musicus), een Britse rapper en acteur
Plan B (duo), een reggaeton-duo
Plan B (album), een album van Huey Lewis and the News
Plan B (nummer), een nummer van Dexys Midnight Runners
Plan B (2001), een Amerikaans-Deense film uit 2001
Plan B (2008), een Belgische kortfilm uit 2008
Plan B (2009), een Argentijnse film uit 2009
Plan B (2018), een Poolse film uit 2018
Plan B Entertainment, een Amerikaans filmproductiebedrijf
Plan B (tijdschrift), voormalig Brits muziektijdschrift (2004-2009)
Plan B (politieke partij), naam van een burgerlijst voor de lokale verkiezingen van 2017 in Brussel